

Œuvre de Tolkien 
 Le Seigneur des anneaux : roman en trois volumes de Tolkien
 Sauron (alias « Le seigneur des anneaux ») : personnage du roman de Tolkien désigné par cette expression

Adaptations de l'œuvre de Tolkien 
 Trois adaptations radiophoniques ont été tirées du roman de Tolkien (1956, 1979, 1981) :
 Le Seigneur des anneaux, par la BBC en 1955.
 Le Seigneur des anneaux, diffusée aux États-Unis en 1979.
 Le Seigneur des anneaux, par la BBC en 1981.
 Parmi les adaptations cinématographiques qui ont vu le jour, deux portent pour titre exact Le Seigneur des anneaux :
 Le Seigneur des anneaux : adaptation en dessin animé du roman de Tolkien réalisée par Ralph Bakshi en 1978
 Le Seigneur des anneaux : adaptation en trois films du roman de Tolkien réalisés par Peter Jackson (2001, 2002, 2003)
 Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir, série télévisée
 Parmi les différents jeux fondés sur l'œuvre de Tolkien ou les films de Jackson, un seul porte pour titre exact Le Seigneur des anneaux :
 Le Seigneur des anneaux, jeu de société sorti en 2001.
 Le Seigneur des anneaux : comédie musicale

Autres 

 Le Seigneur des Anneaux est le nom du V.E.S. (Vaisseau d'Exploration Spatiale) commandé par Cirocco Jones dans la Trilogie de Gaïa de John Varley
 Le « Seigneur des Anneaux » est le surnom donné au gymnaste italien Jury Chechi

Le Seigneur des anneaux
Homonymes en Terre du Milieu